Giesen est un nom qui peut désigner :
 Giesen, une commune de Basse-Saxe
 Le Glacier de Giesen situé dans les Alpes bernoises
 Hubert Giesen (1898–1980), un pianiste allemand

Voir aussi